Ганькевич — фамилия. Известные носители:
 Ганькевич, Александр Дмитриевич (род. 1995) — российский баскетболист.
 Ганькевич, Анатолий Борисович (1912—1986) — советский судостроитель, Герой Социалистического Труда.
 Ганькевич, Игорь Юрьевич (1962—1990) — рок-музыкант, поэт, композитор, автор и исполнитель песен.